Дуново може да се отнася за:
 Дуново – селище в Полша, Западнопоморско войводство
 Дуново – селище в Русия, Вологодска област
 Дуново – селище в Русия, Костромска област
 Дуново – селище в Русия, Ярославска област
 Дуново – селище в Русия, Тверска област
 Дуново Дабе – скална местност в Р. Македония, община Делчево

Вижте също 
 Дуно
 Дунов
 Дуньов
 Дуновски